Come erba cornetta sono note alcune piante:
Coronilla emerus (sinonimo: Emerus major, Mill.) 
Delphinium consolida